Ernst Meili ist der Name folgender Personen:

* Ernst Meili (Physiker) (1913–2006), Schweizer Physiker, Erfinder und Unternehmer
 Ernst Meili (Gartenarchitekt) (1920–1979), Schweizer Gartenarchitekt
 Ernst Meili (Theologe) (1930–2016), Schweizer Pfarrer und Kirchenratspräsident